Caudinus ist der Name folgender Personen: